Noatun kan avse:

Noatun (mytologi) – nordisk mytologisk hemvist
Noatun (Pasvik) – norsk gård och byggnadsminne i Pasvikdalen i Finnmark